Coppa dei Campioni 1978-1979 – edizione del torneo di calcio maschile per club
 Coppa dei Campioni 1978-1979 – edizione del torneo di hockey su pista per club
 Coppa dei Campioni 1978-1979 – edizione del torneo di pallamano maschile per club